Amor-dos-homens é o nome vulgar dado às seguintes espécies de plantas:
do género Taraxacum, ou dente-de-leão;
 Chaptalia tomentosa, da família das Compostas;
 Hibiscus mutabilis, da família das Malvaceae.
 Taraxacum ekmanii